A Szabin férfinév  a latin Sabinus névből ered. Jelentése: Szabin (néphez tartozó) férfi. Női párja: Szabina.


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 február 9. 
 augusztus 29. 
 december 7. 
 december 11. 
 december 30.

Híres Szabinok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (Sz)
Férfikeresztnevek (Sz)
Latin eredetű magyar férfikeresztnevek